Jméno a příjmení Jiří Zeman má více nositelů:

 Jiří Zeman (odbojář) (1892–1942) – československý legionář a odbojář
 Jiří Zeman (filozof) (* 1926) – český filozof a kybernetik
 Jiří Zeman (malíř) (1926–1993) – český malíř, grafik a pedagog
 Jiří Zeman (archeolog) (1929–2021) – český archeolog
 Jiří Zeman (lední hokejista) (* 1982) – český lední hokejista